Termenul „FBL” se poate referi la:

 O metodă terapeutică în fizioterapie după Susanne Klein-Vogelbach (1990-1996) 
 Un partid sau o asociație politică a alegătorilor liberi din Germania